La saison 3 du concours culinaire du Meilleur Pâtissier a été diffusée sur M6 du  au  en France, en Belgique sur RTL-TVI du  au  et rediffusée en 2019 sur Plug RTL.

Jury 
Pour cette troisième saison, le jury reste le même par rapport aux deux premières saisons. Il est donc composé de :
 Cyril Lignac, chef étoilé ;
 Mercotte, critique et blogueuse culinaire.

Pour l'épreuve créative, le jury est complété d'un spécialiste de l'épreuve.

Candidats 
Les onze candidats pâtissiers amateurs sont :

Tableau des résultats 

 Légende

Les thèmes et les épreuves 

Épisode 1 – Le chocolat
 Épreuve classique revisité : La forêt-noire

 Épreuve technique : La sachertorte

 Épreuve créative : La sphère en chocolat (Frédéric Bau)

Épisode 2 – Les gâteaux d'ici et d'ailleurs
 Épreuve classique revisité : Le Tiramisu

 Épreuve technique : Le Russe

 Épreuve créative : Le cupcake géant (Marion Delaunay)

Épisode 3 – Les gâteaux moelleux
 Épreuve classique revisité : La Tropézienne

 Épreuve technique : L'Alcazar

 Épreuve créative : Le gâteau damier (François Perret)

Épisode 4 – Les gâteaux de l'enfance
 Épreuve classique revisité : La tarte aux fraises

 Épreuve technique : Le Compiègne

 Épreuve créative : Monument en biscuits (Noémie Honiat)
Épisode 5 – Les entremets
 Épreuve classique revisité : Le Bavarois

 Épreuve technique : Le Guillaume Tell

 Épreuve créative : Wedding Cake de 3 étages (Damien Piscioneri)
Épisode 6 – La meringue
 Épreuve classique revisité : L'omellette norvégienne

 Épreuve technique : La brioche polonaise

 Épreuve créative : Les macarons pas ronds (Jonathan Blot)
Épisode 7 – Les choux  
 Épreuve classique revisité : Le paris-brest  

 Épreuve technique : La religieuse à l'ancienne  

 Épreuve créative : Une pièce artistique originale en croquembouches et nougatine (Philippe Rigollot)  
Épisode 8 – La finale
 Épreuve classique revisité : Le Mont-Blanc  

 Épreuve technique : La charlotte royale   

 Épreuve créative : Deux desserts à l'assiette, un au chocolat et un aux fruits (Philippe Conticini)  
 Face à face final : La bûche de Noël

Audiences 

Légende :

Articles connexes 
 Le Meilleur Pâtissier

Le Meilleur Pâtissier